Кленовское сельское поселение — муниципальное образование в России:

Волгоградская область
 Кленовское сельское поселение — входит в Жирновский район

Москва 
 Поселение Клёновское — входит в Троицкий округ Москвы

Пермский край 
 Кленовское сельское поселение — входит в Большесосновский район

Свердловская область
 Кленовское сельское поселение — входит в Нижнесергинский муниципальный район